Olympia puede referirse a:

Arte

Cine y televisión 

 Olympia (1930), película de Jacques Feyder.
 Olympia (1938), documental de la cineasta alemana Leni Riefenstahl sobre los juegos olímpicos de Berlín de  1936.
 Olympia (Escándalo en la corte) (1960), película de Michael Curtiz.
 Olympia (1971), película de Angelos Lambrou.
 Olympia (1998), película de Bob Byington.
 Olympia (2011), película de Leonardo Damario.
 Olympia (2012), serie de televisión.

Literatura 

 Olympia (2014), serie de cuentos infantiles escritos por la exgimnasta española Almudena Cid.

Música 

 Olympia (1984), canción de Sergio Mendes.
 Olympia (2010), álbum de Bryan Ferry.
 Olympia (2013), álbum de Austra.

Pintura 

 Olympia (1863), cuadro de Édouard Manet, una de las obras iniciales del impresionismo.
 Olympia (1948), cuadro del pintor belga René Magritte.

Toponimia

Divisiones administrativas 

Estados Unidos
 Olympia, ciudad del estado de Washington.
 Olympia Heights, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida.
 Olympia Fields (Illinois), villa ubicada en el condado de Cook, en el estado de Illinois.

Edificios 

Estados Unidos
 Olympia Centre, edificio de Chicago.
 Olympia Stadium, edificio de Detroit.
 Olympia Theater and Office Building, edificio de Miami.
Francia
 Olympia, teatro en París.
Reino Unido
 Olympia, centro de convenciones en Londres.

Miscelánea

Culturismo 

 Mr. Olympia.
 Ms. Olympia.
 Figure Olympia.
 Fitness Olympia.

Naviera 

 HMS Olympia , barcos británicos.
 USS Olympia , barcos estadounidenses.